Численность населения области по данным Росстата составляет  чел. (). Плотность населения —  чел./км2 (). Городское население —  % ().

Динамика численности населения 
Согласно всероссийской переписи населения 2002 года, в области проживало 1503,5 тыс. жит. На 1 января 2010 года численность населения составляла 1391,1 тыс. чел. (1,0 % населения России).

Численность населения:

Плотность населения: 11,3 чел/км², удельный вес городского населения: 72,1 % (2009). Численность трудоспособного населения — 911 тыс. чел.

Число родившихся (рождаемость) человек с 2000 по 2018 годы:

В 2008 году естественная убыль населения составила −5,8 на 1 тыс. чел. (родившихся — 11,3, умерших — 17,1).

Крупнейший населённый пункт области и её центр — город Киров (население ).

Соотношение мужчин и женщин (данные Росстат)

Национальный состав

Национальный состав по районам и городам

Населённые пункты 
Населённые пункты с численностью населения более 5 тысяч человек

Общая карта 
Легенда карты:
  Областной центр,  чел.
  от 20 000 до 100 000 чел.
  от 10 000 до 20 000 чел.
  от 5000 до 10 000 чел.
  от 2000 до 5000 чел.
  от 1000 до 2000 чел.

Примечания 

Кировская область